Кареасу ()  —  муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Санта-Рита-ду-Сапукаи, который входит в Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Население составляет 6029 человек на 2007 год. Занимает площадь 181,297 км². Плотность населения — 33,3 чел./км².

Праздник города —  1 января.

История 
Город основан 1 января 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 37.154.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 6.162,55 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,770 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс